Retrouvailles,  [« The Gathering »] est un roman d'Anne Enright publié en 2007 pour lequel elle a eu le Prix Booker ;
 Retrouvailles, épisode de la série télévisée Angel (2000) ;
 Retrouvailles, épisode de la série télévisée Stargate Atlantis (2007) ; 
 Retrouvailles est le titre d'une chanson figurant sur l'album "Recordance" d'Emmanuel Berland, paru en 2013.